Die Perwaja Gruppa A 1966 war die 28. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. April und endete am 30. November 1966.

Dynamo Kiew gewann mit neun Punkten Vorsprung vor SKA Rostow zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || UZB
 || UKR
 || BLR
 || KAZ
 || ARM
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1966 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1966 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1966
1966